Seznam korpusov z zaporedno številko 69.

Seznam 
 Pehotni
 69. strelski korpus (ZSSR)
 69. korpus (Wehrmacht)
 69. gorski korpus (Wehrmacht)
 69. rezervni korpus (Wehrmacht)

Glej tudi